

Design e Arte 
Fundada em 1989, a ESAD - Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos é uma instituição de ensino superior privada que gradualmente se impôs como uma referência de qualidade ao nível da formação, investigação e dinamização no campo do design e das artes.

Sobre a escola 
Formar os alunos para a compreensão do papel do design e das artes e desenvolver a capacidade de intervenção crítica nos contextos nacionais e internacionais, ampliando competências ao nível da criatividade, da inovação, da crítica e da tecnologia.

Desde a sua fundação a ESAD apostou num ensino de qualidade e reflectiu sempre a consciência de que as escolas, para além de instituições conferidoras de graus académicos, devem assumir-se como instituições formadoras no sentido pleno do termo, como plataformas comunicantes entre a comunidade civil, a indústria e o mercado.instituição formadora

A ESAD desenvolve a sua ambiciosa missão – educar, melhorar, inovar – orientada por um espírito onde a valorização do design e das artes reflecte um olhar atento sobre a realidade na qual a escola se integra e uma vontade de contribuir sempre para tornar essa realidade melhor.

A ESAD dispõe de instalações próprias que integram, para além das salas destinadas às disciplinas teóricas e práticas, laboratórios especializados de informática, de desenho, oficinas de madeira e metais, joalharia e serigrafia, fotografia e vídeo. Uma biblioteca especializada, permite aos estudantes uma constante actualização e dinamização na aprendizagem e desenvolvimento de competências. Os laboratórios de imagem são complementados com um estúdio e reúnem equipamento necessário para produção e edição profissional. Através de uma rede com linha dedicada e equipamento próprio a escola disponibiliza o acesso à Internet, através de wireless e cabo, tanto nos laboratórios de informática, na biblioteca e em qualquer parte da escola.

A ESAD tem vindo a concretizar um programa alargado de eventos, entre seminários, conferências, workshops e exposições, num ambiente crítico e de reflexão em torno de temas pertinentes no campo do design a nível nacional e internacional.

A aposta em projectos, de índole industrial e comunicacional, sob a alçada do Departamento de Investigação em Design Industrial e do Departamento de Projecto e Comunicação, que em convivência com diversas empresas, tem permitido a implementação no mercado diversos produtos e serviços.

 Página oficial - esad

Instituições de ensino superior privadas de Portugal
Fundações em Portugal em 1989
Escolas de arte de Portugal